Croydon North est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Croydon North, banlieue de Melbourne dans l'État de Victoria

Croydon North, circonscription électorale britannique du Grand Londres

Voir aussi

Homonymie de toponyme